Белья-Уньон () — город на крайнем севере Уругвая, в департаменте Артигас. Административный центр одноимённого муниципалитета.

География 
Расположен на берегу реки Уругвай, близ места впадения в неё реки Куараи, на границе с Бразилией и Аргентиной напротив г. Монте-Касерос (Аргентина*). Всего в 6 км к северо-востоку от Белья-Уньон располагается бразильский город Барра-ду-Куараи.

История 
Основан генералом Фруктуосо Ривера 13 мая 1829 года под названием Санта-Роса. 20 апреля 1928 года был переименован в Белья-Уньон. 15 октября 1963 года получил статус города.

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 12 200 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая